Gnaius Naevius
 Naevius (geslacht), geslacht van nachtkaardespinnen